Juribej – fiume della penisola di Gyda
Juribej – fiume della penisola Jamal